Neto (portugiesisch für Enkel) steht für einen Namenszusatz in portugiesischsprachigen Ländern für den Enkel, um ihn vom gleichnamigen Großvater zu unterscheiden

Namensträger 
 Aderbar Melo dos Santos Neto (Künstlername Santos; * 1990), brasilianischer Fußballspieler 
 Agostinho Neto (António Agostinho Neto; 1922–1979), angolanischer Politiker, Präsident 1975 bis 1979

 Aluizio Freire Ramos Accioly Neto (Baiano; 1912–??), brasilianischer Basketballspieler
 Álvaro Affonso de Miranda Neto (Doda; * 1973), brasilianischer Springreiter
 Alvino Volpi Neto (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Ana Paula Sacramento Neto (* 1962), angolanische Politikerin

 Arnaldo Carvalheiro Neto (* 1967), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Jundiaí
 Belchior Joaquim da Silva Neto (1918–2000), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Luz
 Bento Munhoz da Rocha Neto (1905–1978), brasilianischer Politiker
 Bernardo Pericás Neto (* 1948), brasilianischer Diplomat
 Cesário Melantonio Neto (* 1949), brasilianischer Diplomat
 Cláudia Neto (* 1988), portugiesische Fußballspielerin
 Darcy Dolce Neto (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Elione Fernandes Neto (* 2005), portugiesisch-angolanischer Fußballspieler
 Ernesto Neto (* 1964), brasilianischer Künstler
 Eurico Nicolau de Lima Neto (* 1994), brasilianischer Fußballspieler, siehe Eurico
 Euvaldo José de Aguiar Neto (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Neto (* 1981), portugiesischer Fußballtrainer
 Franco José Vieira Neto (* 1966), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Gorgônio Alves da Encarnação Neto (* 1949), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Itapetininga
 Gregório Paixão Neto (* 1964), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Petrópolis
 Guilherme Neto, angolanischer Fußballspieler
 Hélio Hermito Zampier Neto (* 1985), brasilianischer Fußballspieler

 Jaime Sunye Neto (* 1957), brasilianischer Schachspieler
 Jairo Neto (* 1994), osttimoresischer Fußballspieler

 Julião Neto (* 1981), brasilianischer Boxer
 Kilson Neto (* 1985), são-toméischer Fußballspieler
 Luís Neto (* 1988), portugiesischer Fußballspieler
 Manuel Neto Quintas (* 1949), portugiesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Faro, siehe Manuel Quintas
 Mário Clemente Neto (* 1940), brasilianischer Ordensgeistlicher, Prälat von Tefé
 Natália Pedro da Costa Umbelina Neto (* 1951), Politikerin in São Tomé und Príncipe 
 Nidio Neto (* 1995), osttimoresischer Fußballspieler
 Norberto Murara Neto (* 1989), brasilianischer Fußballtorwart, siehe Neto (Fußballspieler, 1989)
 Nuno Neto (* 1983), angolanischer Fußballspieler
 Octávio Neto Valério (1930–2019), portugiesischer Diplomat
 Pedro Neto (* 2000), portugiesischer Fußballspieler
 Pedro Sbalchiero Neto (1953–2007), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Vacaria
 Pedro Lomba Neto (* 2000), portugiesischer Fußballspieler
 Raul Bragança Neto (1946–2014), são-toméischer Politiker
 Raul Neto (* 1992), brasilianischer Basketballspieler
 Roberto Campos Neto (* 1969), brasilianischer Wirtschaftswissenschaftler und Bankmanager
 Rufino da Silva Neto, brasilianischer Politiker
 Serafim da Silva Neto (1917–1960), brasilianischer Romanist, Lusitanist und Altphilologe
 Torquato Neto (1944–1972), brasilianischer Künstler
 Vando Neto (* 1992), são-toméischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Neto (Gott), keltischer Kriegsgott
 Neto (Fluss), Fluss in Kalabrien, Italien
 Coelho Neto
 Netto (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Neto bei forebears.io

Familienname
Portugiesischer Personenname